Подлесная Андреевка — название нескольких населённых пунктов:
 Подлесная Андреевка — деревня в Ковровском районе Владимирской области.
 Подлесная Андреевка — деревня в Шенталинском районе Самарской области.

См. также